Lantz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Amédée Louis Lantz
 Henrik Lantz